Monti ima više značenja:
 Monti, Bergamo
 Monti, Campobasso
 Monti, Caserta
 Monti, Massa-Carrara
 Monti, Olbia-Tempio
 Monti, Parma
 Monti, Savona
 Monti, Siena
 Monti, Torino
 Monti, Vicenza